Die estnische Snooker-Meisterschaft ist ein jährlich ausgetragenes Snookerturnier zur Ermittlung des nationalen Meisters Estlands in dieser Billardvariante.

Rekordsieger ist Andres Petrov mit 9 Titeln.

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise 

Estland
Billardturnier in Estland